Сезон 2018 года стал для «Бостон Ред Сокс» сто восемнадцатым в Главной лиге бейсбола и в истории клуба. Сто седьмой сезон команда провела на стадионе «Фенуэй Парк». Под руководством главного тренера-дебютанта Алекса Коры Ред Сокс одержали 108 побед в регулярном чемпионате и в третий раз подряд выиграли Восточный дивизион Американской лиги. Более ста побед клуб одержал впервые с 1946 года. Был побит командный рекорд по числу побед, установленный в 1912 году и равнявшийся 105 выигранным матчам. 

В плей-офф «Бостон» обыграл «Нью-Йорк Янкиз», «Хьюстон Астрос» и «Лос-Анджелес Доджерс», выиграв Мировую серию в девятый раз в своей истории.

Межсезонье

Предсезонный анализ и прогнозы 

Предыдущие два сезона «Ред Сокс» выигрывали чемпионат в своём дивизионе, одержав в сумме 186 побед. В межсезонье команду возглавил главный тренер-дебютант Алекс Кора, задачей которого стала не только третья подряд победа, но и лучшее выступление в плей-офф. Главным конкурентом «Бостона» традиционно станут «Нью-Йорк Янкиз», усилившие состав Джанкарло Стэнтоном. Прогнозируя борьбу за первенство между «Сокс» и «Янкиз», эксперты также отмечали, что команда, финишировавшая второй, скорее всего станет обладателем wild-card в Американской лиге.

По мнению аналитиков «Ред Сокс» имеют преимущество в уровне питчеров стартовой ротации, но многое будет зависеть от того, как справятся с проблемами со здоровьем Дэвид Прайс, Дрю Померанц и Эдуардо Родригес. Начало сезона также пропустит восстанавливающийся после операции Дастин Педроя. Для закрытия позиций игроков второй и третьей базы был продлён контракт с опытным Эдуардо Нуньесом.

В 2017 году «Бостон» стал худшей командой Американской лиги по количеству хоум-ранов. С целью усиления атаки был подписан контракт с одним из лучших отбивающих МЛБ Джей Ди Мартинесом, ранее игравшим за «Аризону». После этого перехода неопределённым стало будущее Хэнли Рамиреса, ранее игравшим в качестве назначенного бьющего. Ожидалось, что в начале сезона ветеран будет делить игровое время на первой базе с Митчем Морлендом.

Предсезонная подготовка 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; GB = Отставание от лидера; Дома = Победы/поражения дома; Выезд = Победы/поражения на выезде

 В таблице не учтены результаты матчей, завершившихся вничью. Во время предсезонной подготовки команды не играют экстраиннинги.

Регулярный чемпионат

Ход сезона 
В день открытия «Ред Сокс» проиграли «Тампе» из-за слабого выступления реливеров команды, упустивших преимущество в четыре очка. Затем команда провела победную серию из девяти матчей и в дальнейшем, по ходу чемпионата, процент побед не опускался ниже пятидесяти. Главную роль в успехах на стартовом отрезке сезона сыграла стартовая ротация: Крис Сейл, Дэвид Прайс, Рик Порселло, Эктор Веласкес и Брайан Джонсон.

«Ред Сокс» уверенно провели май и июнь, к середине сезона сохраняя лидерство в дивизионе. Из команды был отчислен Хенли Рамирес, а состав пополнил Стив Пирс. Он же заменил получившего травму Муки Беттса, который пропустил большую часть этого отрезка сезона. В июле состав пополнили питчер Натан Эовальди и игрок второй базы Иэн Кинслер. К августу «Бостон» одержал 75 побед при всего 34 поражениях и оторвался от «Янкиз» на пять побед.

В начале августа было одержано четыре победы над принципиальными соперниками из Нью-Йорка, что позволило команде закрепиться на первом месте и практически обеспечить себе победу в дивизионе. В сентябре, после расширения составов, ряд ключевых игроков получил возможность для отдыха, но и без них Ред Сокс выиграли серию у другого участника плей-офф «Атланты», а также одержали две победы над «Нью-Йорк Метс» с Джейкобом Дегромом и Ноа Синдергардом. 20 сентября «Бостон» выиграл на выезде у «Янкиз» со счётом 11:6 и выиграл Восточный дивизион Американской лиги. Сезон команда завершила со 108 победами при 54 поражениях.

Положение команд 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; GB = Отставание от лидера; Дома = Победы/поражения дома; Выезд = Победы/поражения на выезде

Результаты матчей

Статистика 

 Курсивом выделены игроки, дебютировавшие в МЛБ в сезоне 2018
 Жирным выделены игроки, принимавшие участие в Матче всех звёзд
 Статистика приведена для игроков основного состава по данным сайта baseball-reference.com

Питчеры

Бэттеры

Плей-офф 
В Дивизионной серии Американской лиги соперником «Бостона» стали «Янкиз», ранее обыгравшие в раунде уайлд-кард «Окленд». После неудач в играх на вылет 2016 и 2017 годов, «Ред Сокс» выступили уверенно и выиграли серию в четырёх играх. Чемпионскую серию лиги команда начала с домашнего поражения от «Астрос», но затем одержала четыре победы и вышла в Мировую серию. Героями игр с «Хьюстоном» стали питчер Дэвид Прайс и Джеки Брэдли.

В финале сезона «Ред Сокс» выиграл серию у «Лос-Анджелес Доджерс» со счётом 4:1. В третьей игре было сыграно 18 иннингов, а общая продолжительность матча составила 7 часов 5 минут — самый длинный матч в истории плей-офф МЛБ. Самым ценным игроком Мировой серии был назван Стив Пирс, выбивший по её ходу три хоум-рана.

Результаты матчей

Фарм-клубы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Сезоны Бостон Ред Сокс
МЛБ в сезоне 2018